Capricho - revista
 Capricho (música)
 Capricho (telenovela) - de 1993
 Capricho (filme) - de 1967, traduzido no Brasil como "Capricho"

Desambiguação